Viadukt, egy fajta híd, amely közlekedési kapcsolatot teremt valamely hegyszoros, völgy, út, vasút, vagy más fizikai akadály két oldalán elhelyezkedő területek között. Nem tévesztendő össze az akvadukttal, mely híd csatornaként szolgált és azon vizet vezettek.
 Viadukt, Simó Sándor 1982-es filmje